Hofstatt steht für:
 den Standort eines Gehöftes, siehe Bauernhof 
 eine Hofstätte als Hofraum, siehe Gehöft
 bäuerliches Anwesen mit Haus, Hof und Wirtschaftsgebäuden, siehe Hofreite 
 die Statt einer herrschaftlichen Hofhaltung, siehe Hofstaat

Hofstatt heißen folgende geographische Objekte:
 Hofstatt (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hofstatt (München), Straße in der Münchner Altstadt
 Hofstätt (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hofstatt (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hofstätt (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Hofstatt (Teisnach), Ortsteil des Marktes Teisnach, Landkreis Regen, Bayern
 Hofstätt (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofstatt (Ziertheim), Ortsteil der Gemeinde Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hofstatt (Gemeinde Lutzmannsburg), Ortsteil von Lutzmannsburg, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Hofstatt am Anzbach, Ortschaft der Gemeinde Maria Anzbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hofstatt (Gemeinde Edlitz), Ortsteil von Edlitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hofstatt (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hofstatt (Gemeinde Senftenberg), Ortsteil von Senftenberg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Hofstatt (Gemeinde Tarsdorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hofstatt (Gemeinde Oberhaag), Ortsteil von Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hofstatt (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark

 Hofstatt LU, Dorf in der Gemeinde Luthern, Kanton Luzern
 Hofstatt (Kurtatsch), Fraktion der Gemeinde Kurtatsch, Südtirol
historisch:
 Hofstatt (Eggenstein-Leopoldshafen), Wüstung in der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hofstatt (Eitorf), Wüstung in der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
Baulichkeiten:

 Hofstatt (Einkaufspassage), eine Einkaufspassage in München
 Turmhügel Hofstatt, Landkreis Hof, Bayern

als auch:
 Hofstatt (Bannwald), ein Schutzgebiet im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Residenz
 Hofstadt, Hofstad, Hofstett, Hofstätt
 Hoffstadt (Begriffsklärung)
 Hofstattrecht, ein Schweizer Recht
 Recht der halben Hofstatt
 Hofstätter, Hofstetter, Hofstädter, Hofstätten, Hofstetten,